Visible, que es veu.
 Espectre visible, tram de longituds d'ona